Петров Віктор Борисович (1947—2018) — народний депутат України третього та четвертого скликань.
 Петров Віктор Вікторович (1996) — український боксер.
 Петров Віктор Михайлович (1946) — український політик, державний і громадський діяч.
 Петров Віктор Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.
 Петров Віктор Платонович (1894—1969) — український письменник, археолог, літературознавець, етнограф, доктор філологічних наук (1966).